Nowaky (ukrainisch ; russische Entsprechung /Nowaki) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Polonne, siehe Nowaky (Polonne)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Lubny, siehe Nowaky (Lubny)
 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Wolodymyrez, siehe Nowaky (Wolodymyrez)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Korosten, siehe Nowaky (Korosten)

siehe auch:
 Nowak
 Novak